O Al Sha'ab Sana'a é um clube de futebol com sede em Sanaa, Iêmen.

História 
A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol..

Títulos 
 Campeonato Iemenita: 1 (1982)

 Copa do Iêmen do Norte: 1 (1981)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen